Францишек Костшевский (; 19 апреля 1826, Варшава — 30 сентября 1911, Варшава) — польский художник реалистического направления, иллюстратор, автор сатирических рисунков и карикатурист.

Жизнь и творчество 
Его отец был управляющим городской усадьбы. В 1831 году, после польского восстания, его семья переехала в сельское поместье в Сандомирском воеводстве. Позже он вернулся в Варшаву, чтобы продолжить учебу. Изучал живопись в варшавской Школе изящных искусств под руководством Яна Феликса Пиварского и Александра Кокуляра. После поездки в Германию и Париж в 1856 году он поселился в Варшаве. Он опубликовал свои мемуары в 1891 году.

Рисовал преимущественно пейзажи и жанровые сцены. Иллюстрации и карикатуры художника публиковались в различных изданиях варшавской периодической печати — Tygodnik Ilustrowany, Клосах, Муше и прочих. Занимался также иллюстрированием литературных произведений (в том числе — «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича).

Галерея

Ссылки 
 Ewa Micke-Broniarek. Franciszek Kostrzewski 
 Картины Ф. Костшевского в пинакотеке Польской художественной галереи

Художники Польши
Художники-карикатуристы Польши